Ślązak – mieszkaniec Śląska
 Fabryka Cukrów i Czekolady Ślązak – przedsiębiorstwo przemysłu spożywczego.
 Ślązak – nazwa przedsiębiorstwa
 ORP Ślązak – nazwa okrętów polskiej Marynarki Wojennej
 Latający Ślązak – nazwa ekspresowego połączenia kolejowego z lat 30. XX wieku
 ślązaki — konie rasy śląskiej

Osoby:
 Anioł Ślązak
 Janusz Ślązak

Inne:
 zDolny Ślązak Gimnazjalista